Владимир Владимирович Малама (1872—1935) — русский государственный и общественный деятель.

Биография 
Родился в  г. в г. Екатеринославе, происходил из потомственных дворян Екатеринославской губернии, православный. Воспитывался в Императорском Александровском лицее, который окончил  г.  г. — вольноопределяющийся Л.-Гв. Гусарского Его Величества полка;  г. — корнет того же полка;  г. пожалована медаль в память Императора Александра III;  г. уволен в запас гвардейской кавалерии.

Служба в МИД 

 того же года — определен на службу во 2-й Департамент Министерства иностранных дел.  г. — коллежский секретарь;  того же года пожалована медаль в память св. Коронования Императора Николая II; в том же году  пожалован шведский орден Васы с кавалерским крестом 2-й степени;  г. — почётный старшина приюта в память Марии, Екатерины и Георгия (Принц. Ольденбургских) в С.-Петербурге;  того же года — переводчик VIII класса 2-го Департамента Министерства иностранных дел;  г. пожалован знак в память 100-летнего юбилея Ведомства учреждений Императрицы Марии;  г. — титулярный советник;  награждён орденом Святого Станислава 3-й ст.;  того же года — переводчик VII класса 2-го Департамента Министерства иностранных дел;  г. — коллежский асессор,  г. награждён орденом св. Анны 3-й степени;

В Екатеринославе 
 того же года избран Екатеринославским уездным предводителем дворянства (в каковой должности состоял до Революции); с 1903 г. — член Екатеринославской учёной архивной комиссии;  г. избран Почётным мировым судьёй по Екатеринославскому уезду (в каковой должности состоял до Революции);  того же года награждён орденом Святого Станислава 2-й ст  г. избран Дворянством во главе депутации для поднесения Всеподданнейшего адреса Государю Императору;  того же года пожалована медаль Красного Креста в память Русско-Японской войны 1904—1905 гг.;  г. — коллежский советник; в июне 1909 г. по избранию Екатеринославского Уездного Земского Собрания участвовал во главе депутации в торжествах 200-летия Полтавской победы;  того же года — пожалован в камер-юнкеры Двора Его Императорского Величества;  г. — награждён орденом св. Анны 2-й степени;  г. — статский советник;  того же года награждён орденом св. Владимира 4-й степени;  г. — пожалован знак 100-летнего юбилея Императорского Александровского лицея; в августе того же года — согласно избранию Екатеринославского Уездного Земского Собрания участвовал во главе депутации в торжествах 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г.; в день сего юбилея, , пожалована медаль в память 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г.;  г. — избран Екатеринославским Уездным Земским Собранием главой депутации для участия в торжествах 300-летия Дома Романовых. В 1913 г. пожалован чином камергера Двора Его Императорского Величества и медалью «В память 300 летия царствования дома Романовых». Кроме этого награжден также знаком отличия за труды по землеустройству.  г. — действительный статский советник.  Состоял действительным членом Русского Генеалогического Общества в С. Петербурге, Московского Историко-Родословного Общества и Екатеринославской ученой Архивной комиссии . Владел имениями: Дарьевка (1332 десятин) и Воскресенск (2000 десятин) в Екатеринославском уезде и Лубянка (2000 десятин земли) в Павлоградском уезде. Жена — Анна Павловна, урождённая Самойлова, дочь надворного советника.

В эмиграции 
Владимир Владимирович после Революции смог переехать с семьёй в Венгрию, где, благодаря своей репутации и энергии, скоро оказался во главе Русской колонии эмигрантов в этой стране.

В статье «Русская Белая эмиграция в Венгрии: люди и организация» написано:

«В Венгрии представителем РОКК был Владимир Владимирович Малама, бывший статский советник и офицер лейб-гвардейского Гусарского полка. Помимо всех различных „представителей“ его уже с 1919 г. считали главой русской колонии в Венгрии.»

Н. И. Кривошеина в книге «Четыре трети нашей жизни» пишет о родителях:
«Попал он (отец) на практику в Екатеринослав, на какой завод — не знаю; но прожил там три месяца и встретил мою мать, Веру Николаевну Малама и, окончив Горный Институт, женился».

И далее:

«…двоюродный брат моей матери, Владимир Владимирович Малама, напечатал в 1911 г. роскошно изданную книгу Род Малама — родословную роспись, семейный архив, генеалогическое древо. Эту книгу он преподнес моей матери — Вере Николаевне, урожденной Малама. К сожалению, увезти книгу из России моей матери не удалось, и она пропала на Кирочной 22, в нашем доме, как, впрочем, и все остальное. Теперь я узнала, что книга Род Малама имеется в Лондоне, в Британском Музее; другой экземпляр был у сына В. В. Малама, Федора Владимировича, проживавшего в Париже».

Позже Малама стал личным другом правителя Венгерского Королевства адмирала Миклоша Хорти.

Семья 
 Жена — Анна Павловна Самойлова.
 Сестра — Вера Владимировна Комстадиус (урождённая Малама), в эмиграции оказалась в Греции. В 1921 году была избрана казначеем Союза русских православных христиан в Греции, скончалась в 1948 году.
 Дочь — Вера Владимировна, скончалась в конце XX века в Париже.
 Сын — Владимир Владимирович, умер в 1998 году в США в чине полковника армии США. Его сын, получил баронское достоинство от Королевы Елизаветы II.

Награды 
 Ордена св. Владимира 4 й ст.,
 св. Станислава 2 й ст.,
 св. Анны 2 й ст.;
 Юбилейный знак «100 летия Ведомства Учреждений императрицы Марии»,
 «В память 300 летия царствования дома Романовых»,
 «100 летия Императорского Александровского лицея»;
 медали «В память царствования императора Александра III»,
 «В память коронации 1896 года»,
 «Красного креста»,
 «В память 200 летия Полтавской битвы»,
 «100 летие Отечественной войны»,
 «В память 300 летия царствования дома Романовых».

Примечания

Источники 
 Малама В. В. Родъ Малама. Екатеринославъ, 1912
 Модзалевский, В. Л. «Малороссійскій родословникъ», Киев, 1912.
 Памятная книга Екатеринославской губернии, 1915.
 Йованович М. Русская эмиграция на Балканах / Пер. с сербск.. — М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»; Русский путь, 2005. С. 361, 474.

Выпускники Александровского лицея
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)